Микроло́г (; небольшое слово):

 Микролог — вид средневекового трактата, краткое учение или наставление; например:
 «» (ок. 1026) — итальянца Гвидо д’Ареццо;
 «Микролог о практической музыке» (Лейпциг, 1517) — немца Андреаса Орнитопархуса.
 Микролог (устар.) — человек мелочный; обуреваемый страстью к мелочам.
 «Микролог» (1984) — итальянский ансамбль старинной музыки.

Примечания